Escuintla puede referirse a:

 Escuintla, departamento de Guatemala.
 Escuintla, cabecera y municipio del departamento anterior.
 Escuintla, municipio del estado de Chiapas (México).